

Топоним 
 Бугенвиль — пролив в Соломоновом море.
 Бугенвиль — остров в архипелаге Соломоновы острова.
 Бугенвиль — автономный регион Папуа — Новой Гвинеи на одноимённом острове.
 Бугенвиль — непризнанное государство в 1975—1976 и 1990—1998 годах на одноимённом острове.

Фамилия 
 Бугенвиль, Луи Антуан де (1729—1811) — французский путешественник.

Корабли и суда 
 Bougainville — 103-метровый авизо военно-морского флота Франции 1929—1931 гг. постройки
 A622 «Bougainville» — 65-метровое вспомогательное судно типа «D’Entrecasteaux» морской пехоты Франции 2013—2016 гг. постройки